FAR1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 515 амінокислот, а молекулярна маса — 59 357.

Кодований геном білок за функцією належить до оксидоредуктаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як метаболізм ліпідів, біосинтез ліпідів. 
Білок має сайт для зв'язування з НАДФ. 
Локалізований у мембрані, пероксисомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки